Mariatal bezeichnet folgende Orte:
 Marianka, Slowakei
 Mariatal (Gemeinde Kramsach), Ortschaft der Gemeinde Kramsach, Bezirk Kufstein, Tirol
 Mariatal (Weißenau), Ortsteil von Weißenau, Ortschaft Eschach, Stadt Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kloster Mariatal, ehemaliges Kloster in Mariatal (Weißenau)

Siehe auch: 
 Mariathal
 Mariental 
 Marienthal